Ге́нзель и Гре́тель:
 «Гензель и Гретель» — сказка братьев Гримм.
 «Гензель и Гретель» — опера немецкого композитора Энгельберта Хумпердинка на либретто Адельхайд Ветте, основанном на сюжете сказки братьев Гримм.
 «Гензель и Гретель» — телефильм, снятый американским режиссёром Тимом Бёртоном по одноимённой сказке братьев Гримм.

См. также 
 «Гретель и Гензель» — американский фильм ужасов режиссёра Оза Перкинса, вышедший в 2020 году.
 «Охотники на ведьм» (в оригинальном названии «Гензель и Гретель — охотники на ведьм») — американский боевик в жанре тёмное фэнтези с элементами чёрного юмора режиссёра Томми Вирколы в формате 3D.